Стэнли Пурл Мензо (; родился 15 октября 1963, Парамарибо, Суринам) — нидерландский футболист, вратарь известный по выступлениям за «Аякс», «Льерс» и сборную Нидерландов. Участник Чемпионата мира 1990 в Италии и Чемпионата Европы 1992. В настоящее время является тренером.

Клубная карьера 
Мензо воспитанник любительского клуба «Зебюргия», а возрасте 19 лет начал профессиональную карьеру в амстердамском «Аяксе». В первом двух сезонах он не смог выиграть конкуренцию у Ханса Галье и в 1984 году отправился в аренду в «Харлем». В сезоне 1984/85 Мензо выиграл Эредивизию вместе с «Аяксом», в последующем он ещё дважды завоевал чемпионство и пять раз становился обладателем Кубка Нидерландов. В сезоне 1985/86 Стэнли стал основным вратарём клуба. Он оставался номером один «Аякса» на протяжении семи сезонов и помог команде выиграть Кубок кубков и Кубок УЕФА. В сезоне 1991/1992 Мензо был вытеснен Эдвином ван дер Саром.

Летом 1994 года Стэнли перешёл в ПСВ, где был сменщиком Роналда Ватеррёса. В 1996 году 33-летний Мензо реанимировал свою карьеру в бельгийском «Льерсе». Он был основным голкипером и внес немалый вклад в завоевание Кубка Бельгии и выигрыша Жюпиле лиги. В 1997 году Мензо на правах аренды недолго играл за французский «Бордо», с приходом Ульриша Раме Стэнли вернулся в «Льерс».

В 1999 году он вернулся в «Аякс», где был резервным вратарём на протяжении двух сезонов. В 2001 году Мензо перешёл в АГОВВ. По окончании сезона он завершил карьеру футболиста и стал тренером.

Международная карьера 
В 1989 году Мензо дебютировал за сборную Нидерландов. Он не играл на протяжении трёх лет, оставаясь в тени Ханса ван Брёкелена. Но несмотря на это обстоятельство Стэнли был участником Чемпионата мира 1990 в Италии и Евро — 92 в Швеции. После того как ван Брёкелен завершил карьеру Мензо в качестве основного вратаря принял участие в двух матчах квалификации Чемпионата мира в США против сборных Норвегии и Польши, но сыграл неуверенно и был вытеснен молодым Эдвином ван дер Саром.

Достижения 
Командные

 «Аякс»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1984/1985
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1989/1990
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1993/1994
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1985/1986
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1986/1987
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1992/1993
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1995/1996
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1995/1996
 Обладатель Кубка УЕФА — 1991/1992
 Обладатель Кубка кубков — 1986/1987

 «Льерс»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 1996/1997
 Обладатель Кубка Бельгии — 1998/1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway
 Profilo su worldfootball.net

Иммигрировавшие в Нидерланды из Суринама
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК АГОВВ
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК АФК
Тренеры ФК АГОВВ
Тренеры ФК «Волендам»
Тренеры ФК «Камбюр»
Тренеры ФК «Льерс»
Тренеры ФК «Аякс» Кейптаун
Тренеры сборной Арубы по футболу